Појам Ђорђе III може да се односи на:

 Гиорги III од Грузије,
 Џорџ III, краљ Велике Британије и Ирске, војвода од Брауншвајг-Линеберга и кнез-изборник Хановера